Фельдхернхалле ( — «Зал баварских полководцев») может означать:

 Фельдхернхалле — лоджия на мюнхенской площади Одеонсплац.

Воинские соединения 
 Танковый корпус «Фельдхернхалле»
 Танковая дивизия «Фельдхернхалле 1»
 Танковая дивизия «Фельдхернхалле 2»